Il singolare del torneo di tennis WTA Long Beach 1972, facente parte del Virginia Slims Circuit 1972, ha avuto come vincitrice Rosie Casals che ha battuto in finale Françoise Dürr 6-2, 6-7, 6-3.

Teste di serie 

 Billie Jean King (semifinali)
 Rosie Casals (Campionessa)
 Françoise Dürr (finale)
 Virginia Wade (quarti di finale)

 Helga Masthoff (primo turno)
 Kerry Melville (semifinali)
 Judy Tegart Dalton (primo turno)
  Helen Gourlay (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

WTA Long Beach 1972